Сла́він:
 Славін Анатолій Леонтійович (1913–1971) — радянський морський офіцер, дипломат.
 Славін Йосип Єремійович — радянський військовий діяч.
 Славін Костянтин Львович (1921–2003) — радянський, російський сценарист.
 Славін Лазар Мойсейович (1906–1971) — український археолог.
 Славін Лев Ісайович — російський письменник.
 Славін Олександр Олегович — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни 2014–2017 років.

Славін — село в гміні Серошевіце Островського повіту Великопольського воєводства

Славіна 
 Славіна Зінаїда Анатоліївна (1941) — російська актриса.

Див. також 
 Славина
 Славина (Постойна)
Прізвища